{{Государственный деятель
| имя         = Генри Фиппс
| оригинал имени    = Henry Phipps
| изображение             = Henry Phipps, 1st Earl of Mulgrave by Sir William Beechey.jpg
| описание изображения             = Портрет Генри Фипса, 1-го графа Малгрейв работы сэра У. Бичи
| должность          = Первый лорд Адмиралтейства
| флаг                = Naval Ensign of the United Kingdom.svg
| периодначало        = 6 апреля 1807 
| периодконец         = 3 июля 1810
| предшественник      = Томас Гренвилл
| преемник            = Чарльз Филипп Йорк
| монарх              = Георг III
| должность_2         = Министр иностранных дел Великобритании
| флаг_2              = Flag of the United Kingdom.svg
| периодначало_2      = 11 января 1805
| периодконец_2       = 7 февраля 1806
| монарх_2            = Георг III
| предшественник_2    = Лорд Харроуби
| преемник_2          = Чарлз Джеймс Фокс
| партия             = Тори
| образование        = Итон, Миддл-Темпл
| отец               = Константин Фиппс, 1-й барон Малгрейв 
| мать               = Лепел Малгрейв (урожд. Херви)
| награды            = {

}
}}Генри Фиппс, 1-й граф Малгрейв''' (; ) — британский политик и военный. Занимал высокие государственные должности в царствие Георга III. Кавалер Ордена Бани, член Тайного совета.

В 1784 избран в Палату общин. В 1792 унаследовал титул барон Малгрейв в пэрстве Ирландии, и стал известен как лорд Малгрейв. Больше всего известен как министр иностранных дел в кабинете Уильяма Питта-младшего в 1805—1806 годах. В 1812 году получил титулы виконт Норманби и граф Малгрейв. Служил Первым лордом Адмиралтейства (1807—1810), начальником Комитета вооружений, (1810—1819).

Его правнук — Эрик Фиппс.

Примечания

Ссылки 

Политики Великобритании
Министры иностранных дел Великобритании
Первые лорды Адмиралтейства
Участники Войны за независимость США